CSF est un sigle qui peut désigner :
 organisme
 Carrefour Supermarchés France, anciennement Champion Supermarchés France ;
 Collège de la Sainte Famille du Caire ;
 Comité stratégique de filière ;
 Compagnie générale de la télégraphie sans fil ;
 Confédération syndicale des familles ;
 Conseil du statut de la femme du Québec ;
 Conseil de stabilité financière ;
 Conseil scolaire francophone, en Colombie-Britannique, au Canada ;
 contrat stratégique de filière ;
 Crédit social des fonctionnaires.

 terme médical
 Cerebrospinal fluid (en français, liquide cérébro-spinal), en neurologie ;
 , un facteur de croissance cellulaire.

CsF est un symbole qui signifie :
 fluorure de césium.

Notes et références